Лещинский, Анджей:
 Лещинский, Анджей (1608—1658) — церковный и государственный деятель Речи Посполитой, архиепископ гнезненский и примас Польши, канцлер великий коронный.
 Лещинский, Анджей (1606—1651) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода дерптский, дипломат и поэт.
 Лещинский, Анджей (ок. 1559—1606) — польский магнат, воевода брест-куявский.